Ford Fairlane — название нескольких моделей легковых автомобилей, производившихся в ряде стран.

 Ford Fairlane (США) — американский полноразмерный, затем — среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением корпорации Ford Motors Ford как модель с 1955 по 1970 год.

 Ford Fairlane (Австралия) — австралийский легковой автомобиль, как модель производившийся с 1967 по 2008 год.

Технически эти автомобили напрямую не были связаны, хотя стилистически первое поколение австралийского Fairlane базировалось на североамериканской модели.